Капитановский — фамилия. Известные носители:
 Капитановский, Владимир Евгеньевич (1920—1997) — советский режиссёр и сценарист.
 Капитановский, Максим Владимирович (1948—2012) — барабанщик ранних составов Машины времени c 1972 по 1973 г, звукорежиссёр, режиссёр, сценарист, писатель, поэт, конферансье, продюсер.